Enrico Martini – patriota e politico italiano (1818-1869)
Enrico Martini – scultore italiano (1898-1973)
Enrico Martini – partigiano italiano (1911-1976)